Anthias regalis é uma espécie de peixe da família Serranidae.

É endémica da Polinésia Francesa.

Referências 

Fauna da Polinésia Francesa
regalis
Peixes descritos em 1981